Маунт Хоуп има више значења:
 Маунт Хоуп (Висконсин)
 Маунт Хоуп (Западна Вирџинија)
 Маунт Хоуп (Канзас)